Elfújta a szél, Margaret Mitchell 1936-ban megjelent regénye
Elfújta a szél, 1939-ben bemutatott amerikai film